Kolas ist der Familienname folgender Personen:
 Jakub Kolas (1882–1956), weißrussischer Dichter
 Natalja Kolas (* 1991), weißrussische Gewichtheberin